Kojetín (okres Přerov), plaats in de Tsjechische regio Olomouc
 Kojetín (okres Havlíčkův Brod), plaats in de Tsjechische regio Vysočina